Alexander Olbrich ist der Name folgender Personen:

* Alexander Olbrich (Schauspieler) (um 1863–nach 1915), deutscher Schauspieler
 Alexander Olbrich (Diplomat) (* 1950), deutscher Diplomat